Julian Schieber est un footballeur allemand né le  à Backnang. Il évolue au poste d'attaquant au FC Augsbourg.

Carrière 

En , il signe pour quatre saisons en faveur du Borussia Dortmund. Le montant du transfert est estimé à 6 millions d'euros. 

Le , il inscrit son premier but avec Dortmund en Ligue des champions face à Manchester City. Le , il dispute la finale de Ligue des Champions perdue face au Bayern Munich en rentrant en jeu pour Jakub Błaszczykowski.

Le , il s'engage en faveur du Hertha Berlin avec un contrat de 4 ans.

Palmarès 
 Finaliste de la Ligue des champions : 2013

Statistiques

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur allemand
Joueur du VfB Stuttgart
Joueur du 1. FC Nuremberg
Joueur du Borussia Dortmund
Joueur du Hertha Berlin
Joueur du FC Augsbourg
Naissance en février 1989
Naissance à Backnang